Brisaster är ett släkte av sjöborrar som beskrevs av Samuel Frederick Gray 1855. Brisaster ingår i familjen vecksjöborrar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Vecksjöborrar
Brisaster